

Geografia

Austria 
 Floing – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Francia 
 Floing – comune nel dipartimento delle Ardenne (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)